Tafí kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Tafí Viejo (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 
 Tafí del Valle (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar